Миничи  — топоним:

Белоруссия 
 Миничи  — деревня,  Гончаровский сельсовет, Ляховичский район, Брестская область.
 Миничи  — деревня,  Хоневичский сельсовет, Свислочский район, Гродненская область.
 Миничи  —  водохранилище, расположенное в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Миничи  — деревня, Арбажское городское поселение, Арбажский район, Кировская область.